Медресе Тонкого минарета () — медресе XIII века в турецком городе Конья. Сейчас в здании медресе размещается музей деревянной и каменной резьбы сельджукского и османского периода.

История 
Медресе было построено в 1264—1265 годах при султане Кылыч-Арслане IV на средства визиря Сахиба Ата Фахреддина Али, который позже основал анатолийский бейлик Сахиб-Атаогуллары. Армянские источники XX века сообщают о том, что архитектором строения является армянин по имени Галуст.

Главной отличительной особенностью медресе был высокий кирпичный минарет декорированный изразцовой плиткой. Этот минарет был значительно выше и тоньше большинства минаретов, строящихся сельджуками, что и обусловило название медресе.

Вход в здание оформлен в виде портала, украшенного ажурной каменной резьбой в виде орнамента и изречений из Корана (суры 36 и 110).

Медресе продолжало функционировать до конца XIX века. В 1901 году в минарет ударила молния, что привело к его обрушению. Вследствие этого сейчас высота минарета намного меньше первоначальной.

Реставрационные работы начались в 1936 году и продолжались до 1956 года, когда в здании медресе открылся музей деревянной и каменной резьбы.

Примечания

Ссылки 
 Страница медресе Тонкого минарета на сайте цифровой библиотеки «ArchNet»
 Фотографии медресе и музейной экспозиции
 3D-модель медресе Тонкого минарета
Медресе XIII века с изящным минаретом в турецкой Конье (фото)

Конья
Музеи Турции
Медресе